Нил может означать:
 Нил — мужское имя.
 Научно-исследовательская лаборатория (НИЛ)
 Нил (мифология) — бог реки Нил в древнегреческой мифологии

Топоним 
 Нил, Белый Нил и Голубой Нил — реки в Северной Африке.
 Нил — река в Магаданской области, приток Армани.
 Нил — провинция в Судане.
 Нил — деревня в Ирландии.

Имя в дофамильную эпоху 
 Нил Мироточивый (Синайский; Афо́нский; ум. 1651) — афонский отшельник, автор аскетических сочинений.
 Нил Постник (Старший; ум. 450) — христианский святой (преподобный), отшельник, автор аскетических сочинений.
 Нил Россанский (Младший; 910—1004) — христианский святой, монах византийского обряда в Италии.
 Нил Столобенский (ум. 1555) — православный святой, основатель Нило-Столобенской пустыни.

Имя после пострига 
 Нил (епископ Тверской) (ум. 1521) — епископ.
 Нил (митрополит Пентапольский) (1809—1889) — епископ.
 Нил (Исакович) (1799—1874) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ярославский и Ростовский.
 Нил (Лущак) (род. 1973) — титулярный епископ.
 Нил (Полев) (XVI век) — монах Иосифо-Волоцкого Успенского монастыря.
 Нил Сорский (1433—1508) — православный святой, основатель скитского жительства на Руси.
 Нил (Сычёв) (род. 1964) — архиерей.
 Нил (Тютюкин) (1871—1938) — преподобномученик.

Фамилия 
 Нил, Генри (1798—1828) — английский поэт, литератор и учёный.
 Нил, Герберт Винсент (1869—1940) — американский зоолог и преподаватель.
 Нил, Гэри (род. 1984) — американский баскетболист.
 Нил, Дайан (род. 1976) — американская актриса.
 Нил, Джейлен (род. 2003) — американский футболист.
 
 
 Нил, Джордж (1853—1916) — американский политик.
 Нил, Кёрли (1942—2020) — американский баскетболист и шоумен.
 Нил, Крис (род. 1979) — канадский хоккеист.
 
 Нил, Ллойд (род. 1950) — американский баскетболист.
 Нил, Лукас (род. 1978) — австралийский футболист.
 Нил, Патриция (урождённая Пэтси Луиза; 1926—2010) — американская актриса.
 Нил, Патриция (более известна под псевдонимом Фэнни Флэгг; род. 1944) — американская писательница.
 Нил, Рой Уильям (1887—1946) — американский кинорежиссёр.
 
 Нил, Терри (1942—2022) — североирландский футболист.
 Нил, Фил (род. 1951) — английский футболист и футбольный тренер.
 Нил, Элиз (род. 1966) — американская актриса.
 Нил, Элис (1900—1984) — американская художница, портретистка.
 Нил, Эми-Элоиз (род. 1995) — британская легкоатлетка.

См. также